Perth este capitala statului Australia de Vest.

„Perth” se mai poate referi la:

 Perth, Scoția
 Perth, Tasmania, orășel din Tasmania
 Perth River, râu din Noua Zeelandă

Canada
 Perth, Ontario, oraș din Lanark County, Ontario
 Perth County, Ontario, comitat din Ontario
 Perth (electoral district), fost district federal electoral din Ontario
 Perth, New Brunswick

SUA
 Perth, Delaware, o comunitate neîncorporată din Delaware
 Perth, Indiana, un orășel din Indiana
 Perth, Kansas, o comunitate neîncorporată
 Perth, Minnesota, o comunitate neîncorporată
 Perth, New York, un orășel din statul New York
 Perth, Dakota de Nord, un oraș din Dakota de Nord
 Perth Township, Walsh County, North Dakota, township din Dakota de Nord
 Perth Amboy, New Jersey, SUA
 Perth Township, Walsh County, North Dakota, SUA

Altele
 3953 Perth, un asteroid
 Blackburn Perth
 HMAS Perth (D29)
 HMAS Perth (D 38)
 MV Perth
 Perth (film), film din 2004